Каменная:

Населённые пункты
 Каменная — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.

Реки
 Каменная (приток Печаль-Кы) — река в Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.
 Каменная (приток Яндырки) — река в Карталинском районе Челябинской области.
 Каменная (приток Сулы) — река в Архангельской области, Республике Коми.
 Каменная (приток Балинской) — река в Ханты-Мансийском АО.
 Каменная (приток Белой) — река в Кировской области, Республике Коми..
 Каменная (река, впадает в Нюк) — река в Республике Карелии.
 Каменная (река, впадает в Ковдозеро) — река в Мурманской области .
 Каменная — река в Красноярском крае.
 Каменная — река в Красноярском крае.

Горы
 Каменная — гора в Свердловской области.

См. также